Kloster Gnadental oder Gnadenthal heißen:

 Kloster Gnadental (Basel), ehemaliges Klarissenkloster in Basel
 Kloster Gnadenthal, ehemaliges Augustiner-Chorherren-Kloster in Donsbrüggen, Stadt Kleve, Nordrhein-Westfalen; heute Schloss Gnadenthal
 Kloster Gnadenthal (Hessen), ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Hünfelden, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Kloster Gnadenthal (Bayern), Mutterhaus der Tertiarinnen der Franziskaner-Reformaten in Ingolstadt, Bayern
 Kloster Gnadental (Michelfeld), ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kloster Gnadental (Neuss), ehemaliges Zisterzienserinnenkloster bei Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Gnadenthal (Aargau), säkularisiertes Zisterzienserkloster bei Niederwil, Bezirk Bremgarten, Kanton Aargau
 Kloster Stetten im Gnadental, ehemaliges Augustinerinnen-/Dominikanerinnenkloster in Stetten bei Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch: 
 Gnadental – ein Überblick
 Vallis Gratiae (‚Gnadental‘), ehemaliges Brigittenkloster in Naantali, Finnland